Bătălia de la Mosul poate face referire la:
 Bătălia de la Mosul (1107), o bătălie în care Kilij Arslan I din selgiucul de Rum a cucerit Mosul
 Asediul Mosulului (1743), o ofensivă în care perșii au asediat otomanii
 Bătălia de la Mosul (1745), o luptă între forțele persane și otomane, în urma Asediul Mosulului din 1743
 Bătălia de la Mosul (2004), o bătălie luptată în timpul războiului din Irak
 Ofensiva Mosul (2008), parte a campaniei din Ninive a războiului din Irak
 Căderea Mosulului, bătălia din iunie 2014 în care Statul Islamic a preluat controlul asupra orașului
 Ofensiva Mosulului (2015), o ofensivă pentru a relua periferia nordică a orașului din Statul Islamic în 2015
 Ofensiva Mosulului (2016), o ofensivă pentru a relua orașul din Statul Islamic în 2016
 Bătălia de la Mosul (2016–17), bătălie care a început pe 16 octombrie 2016, pentru a prelua Mosul de la Statul Islamic
 Ofensiva occidentală din vestul Ninive (2017), o ofensivă care a început pe 25 aprilie 2017 și s-a încheiat la 9 iunie 2017, pentru a expulza forțele Statului Islamic în apropierea frontierei siriene
 Eliberarea Mosulului, evenimentele care au condus la eliberarea Mosul de sub controlul Statul Islamic din 21 iulie 2017 și eforturile ulterioare de epurare a militanților rămași și de a reconstrui orașul

Vezi și 
 Bătălia de la Ninive (dezambiguizare)